Китай принимал участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи с 7 по 23 февраля.

Награды

Золото

Серебро

Состав и результаты олимпийской сборной Китая

Биатлон 

Мужчины

Женщины

Горнолыжный спорт 

Мужчины

 Женщины

Кёрлинг 

 Спортсменов — 10

Мужчины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

1 сессия
10 февраля

3 сессия
11 февраля

4 сессия
12 февраля

5 сессия
12 февраля

7 сессия
14 февраля

8 сессия
14 февраля

9 сессия
15 февраля

11 сессия
16 февраля

12 сессия
17 февраля

Полуфинал
19 февраля

Бронзовое Финал
21 февраля

Женщины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

1 сессия

3 сессия

4 сессия

5 сессия

7 сессия

8 сессия

9 сессия

11 сессия

12 сессия

Конькобежный спорт 

 Спортсменов — 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины: Сунь Цинхай, Сюй Вэньлун
 Женщины: Мань Даньдань, Ли Хунсюэ

Сноуборд 

 Спортсменов — 6

 Хафпайп

Фигурное катание 

 Спортсменов — 8

 Командные соревнования

Фристайл 

 Спортсменов — 9

 Акробатика

 Могул

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Примечания 

Китай
Зимние Олимпийские игры